Чуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чуровское сельское поселение — входит в Шекснинский район Вологодской области.
 Чуровское сельское поселение — входило в Якшур-Бодьинский район Удмуртии. В 2021 году упразднено.